Dyet puede referirse a:
 Dyet, el cuarto faraón de la dinastía I de Egipto.
 Dyet, concepto de eternidad de los antiguos egipcios del tiempo-no cíclico, en dualidad con neheh, el tiempo cíclico.